Luby mohou být:

lidské sídlo
 Luby – město v okrese Cheb
 Luby (Klatovy) – část města Klatovy v okrese Klatovy
 Luby (Chyše) – část obce Chyše v okrese Karlovy Vary
 Dolní Luby – část města Luby v okrese Cheb
 Horní Luby – část města Luby v okrese Cheb

hudební pojem
 luby (hudba) – postranní část ozvučné desky strunných hudebních nástrojů

příjmení osob
 Štefan Luby – více různých osob

Rozcestníky - místopisné jméno